Příjmení Pudil nosí více významných osobností:

 Aleš Pudil (* 1961) – český výtvarník
 Daniel Pudil (* 1985) – český fotbalový záložník či obránce
 Lucie Pudilová (* 1994) – česká bojovnice smíšených bojových umění (MMA)
 Petr Pudil (* 1974) – český podnikatel

Externí odkazy